Peng se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ching I Peng
 Long Jin Peng
 Xian-Jin Peng